Мундиалито по пляжному футболу () — это ежегодный международный турнир по пляжному футболу, проходящий между несколькими приглашёнными к участию странами. Впервые прошёл в 1994 году на пляже Копакабана, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Второй раз турнир был проведён в 1997 году в Португалии и с тех пор проводится каждый год.

Первый клубный Мундиалито состоялся в марте 2011 года.

Места проведения 
Ниже представлена таблица с указанием мест проведения Мундиалито по пляжному футболу:

Турниры

Распределение мест по странам

См. также 
 Пляжный футбол
 Клубный Мундиалито по пляжному футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт BSWW Mundialito
 RSSSF